A83 steht für:
 Bundesautobahn 83, eine deutsche Autobahn
 Autoroute A83, eine französische Autobahn
 Autovía A-83, eine spanische Autobahn
 A83 road, eine Fernstraße im Vereinigten Königreich

A83